Lökholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökholmen (vid Sorpo, Pargas),  (76 ha)
 Lökholmen (vid Lielaxön, Pargas),  (4 ha)
 Lökholmen, Kimitoön,  (16 ha)
 Lökholmen, Raseborg,  (17 ha)

Sverige 

 Lökholmen, Harö, en ö i Djurö socken, Värmdö kommun, 
 Lökholmen, Sandhamn, en ö i Djurö socken, Värmdö kommun, 
 Lökholmen, Strömstads kommun, ett område norr om Strömstad,

Se även
Lökholm
Lökholmarna
Lövholmen
Likholmen
Linholmen

Robotskapade Finlandförgreningar